Memento je izvorno riječ iz latinskog jezika, a znači "sjetiti se" i može se odnositi na:

Memento (film) iz 2000. godine, kojeg je režirao i osmislio Christopher Nolan.